Por Spitzer pode estar à procura de:
 Lyman Spitzer - físico teórico;
 Telescópio espacial Spitzer - baptizado em nome do físico acima.
 Rezső Seress, né Spitzer (1889, Budapest – 1968, Budapest)

Desambiguação